Daniel Imhof
 Eduard Imhof

Zobacz też:
 Imhoff